

Geografia 
 Eurimedonte – fiume della Turchia

Mitologia 
 Eurimedonte – personaggio della mitologia greca, un Titano figlio di Urano e Gea
 Eurimedonte – personaggio della mitologia greca, figlio di Ptolemeo e auriga di Agamennone
 Eurimedonte – personaggio della mitologia greca, scudiero di Nestore a cui si alternava Stenelo
 Eurimedonte – personaggio della mitologia greca, figlio di Minosse e della ninfa Paria

Persone 
 Eurimedonte – militare ateniese del V secolo a.C.